McFee est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1913-2000), annonceur médiatique canadien
 (1961-2021), homme politique écossais
 (1886-1953), peintre cubiste américain
John McFee (né en 1950), chanteur et parolier américain
 (mort en 2008), professeur et éducateur américain
 (1949-2001), acteur anglais
, poète et essayiste américain
 (1916-2006), nouvelliste et écrivaine canadienne
 (1881-1966), écrivain anglo-américain

Voir aussi
 (1925-1997), homme politique américain de l'État de Washington

Homonymie de patronyme